Der Prophet bezeichnet

 Der Prophet (Buch), ein Buch von Khalil Gibran
 Der Prophet (Comic), ein Lucky-Luke-Album
 Der Prophet, eine Erzählung von Anna Seghers
 Le prophète, eine Oper von Giacomo Meyerbeer
 The Prophet, Pseudonym des niederländischen Musikproduzent Dov J. Elkabas

Siehe auch:
 Prophet (Begriffsklärung)